Объекты на Се́верском Донце́  (от истока к устью)

 см. далее: Дон

См. также 
 Список притоков Северского Донца

Ссылки 
 Сайт Северско-Донецкого Бассейнового Управления Водных Ресурсов

Примечания